Вейк-ан-Зеє 1982 — 44-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1982 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1982 у шахах